Laufenburg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Laufenburg (distrikt) – ett distrikt i Aargau, 
 Laufenburg, Aargau – en stad och kommun i Aargau,

Tyskland 

 Laufenburg (Baden) – kommun i Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg, Freiburg Region,